Tercera Manzana kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tercera Manzana, Hidalgo, ort, Tula de Allende, 
 Tercera Manzana, Veracruz, ort, Tepatlaxco,